Константи́н Давыдо́вич (ок. 1184/1192 — 1217/1218) — князь из смоленской ветви Мономаховичей, сын Давыда Ростиславича Смоленского и его второй жены, вероятно, родственницы (дочери?) Ярослава Всеволодовича Черниговского. Предположительно предок князей Фоминских и Березуйских.

Биография 
Первый раз упоминается в 1197 году, когда его отец Давыд Ростиславич, умирая в Смоленске, передал юного княжича под опеку своему брату Рюрику: «сына своего Костянтина в Русь посла брату своему Рюрикови на руце». «Русь» летописного сообщения следует трактовать в узком смысле — как территорию вокруг Киева, подвластную киевскому князю.

Деятельность Константина Давыдовича не освещена в русских источниках, однако сведения о нём содержатся в польской «Хронике» Яна Длугоша. Согласно Длугошу, Константин участвовал в походе Ростиславичей против Литвы в 1207 году. Этот поход не отражён в русских летописях, а дата похода, приведённая Длугошем, может представлять собой анахронизм, и иногда эти события датируют 1216 или 1217 годом. Вскоре после этого Константин умер. Второе и последнее летописное упоминание о князе сообщает о его смерти под 1217/1218 годом: «Костянтин Давыдович преставися внук Ростиславль Мстиславича».
 
В летописях не упоминается, какой стол занимал Константин Давыдович. Рюрик, видимо, наделил его каким-то уделом в своих владениях. Украинский историк Л. В. Войтович считает его князем поросским в 1197—1218? годах. Согласно генеалогической росписи, приведённой в «Российской родословной книге» , он был предком князей Фоминских. Данный тезис не находит подтверждения в первоисточниках, но некоторые исследователи считают его достоверным. По словам автора роспись основана на древнем родословце, принадлежавшем в XVI веке князю Д. И. Хворостинину, а в начале XIX века А. И. Мусину-Пушкину и сгоревшем в пожаре 1812 года. Существует и другая версия родословной Фоминских, показанная в Бархатной книге, по которой они происходят не от Константина Давыдовича, а от Юрия Святославича, но такая версия хронологически невозможна.

Высказывалось предположение, что Константин Давыдович тождественен Константину Полоцкому. Считается, что князь Константин, неустановленного в точности происхождения, занимал полоцкий стол в середине XIII века, а потом, возможно, стал витебским князем. О княжении Константина в Полоцке известно по упоминанию в договоре 1264 года князя Герденя с ливонским магистром. В ней Гердень подтверждает условия договора, заключенного когда-то Константином. Время правления Константина в Полоцке точно не известно, и издатель договора К. Э. Напиерский предположил, что речь идет о Константине Давыдовиче. Часть современных исследователей полагают это маловероятным, часть готовы рассматривать такую возможность. При таком предположении витебский князь Константин — это другое лицо.

Семья 
Летописи умалчивают о жене и детях Константина Давыдовича. Согласно «Российской родословной книге» у него был сын Юрий Константинович — князь Фоминский и Березуйский. Не все исследователи признают его существование, так, польский историк Дариуш Домбровский считает информацию о нём результатом ошибки.

Предки

Примечания

Литература 

 
 
 
 
 
 
 

Персоналии по алфавиту
Рюриковичи по алфавиту
Ростиславичи Смоленские
Родившиеся в XII веке
Умершие в 1210-е годы
Князья поросские